HMS Bellerophon — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании. Давалось в честь героя греческих мифов Беллерофонта.

 HMS Bellerophon (1786) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1786 году. С 1815 года — плавучая тюрьма. В 1824 году переименован в HMS Captivity. Продан в 1836 году.
 HMS Bellerophon — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга. Заказан как HMS Talavera, перед спуском в 1818 году переименован в HMS Waterloo. В 1824 году переименован в HMS Bellerophon. С 1848 года на рейдовой службе. Продан на слом в 1892 году.
 HMS Bellerophon (1865) — батарейный броненосец. Спущен в 1865 году. В 1904 году переименован в Indus III, использовался в качестве учебного корабля для кочегаров. Продан на слом в 1921 году.
 HMS Bellerophon (1907) — линейный корабль одноимённого типа. Спущен в 1907 году, продан на слом в 1921 году.
 HMS Bellerophon — лёгкий крейсер типа «Тайгер». Заказан в 1942 году как HMS Bellerophon. Пперед началом строительства (1944 год) переименован в HMS Blake.
 HMS Bellerophon — лёгкий крейсер того же типа. Переименован в HMS Tiger в 1945 году во время достройки. В том же году спущен на воду.

Литература